AOD steht als Abkürzung für:

 A.O.D. (Altars of Destruction), finnische Thrash-Metal-Band
 Advanced Optical Disc, siehe HD DVD
 Argon-Oxygen-Decarburization, ein Verfahren zur Entkohlung hochlegierter Stähle, siehe AOD-Verfahren
 Automatic Opening Device, ein Sicherheitssystem für Fallschirmspringer, siehe Öffnungsautomat
 Animation On Display, Bildschirmanimationen
 Flugplatz Aboudeïa, ein tschadischer Flughafen (IATA-Code)

AoD steht für:
 Aces of the Deep, ein U-Boot-Computerspiel
 Anime on Demand, eine Video-on-Demand-Plattform für Anime
 Audio-on-Demand

Abkürzung